Mont Rogers (Mount Rogers en anglais) peut faire référence à différentes formations géologiques :
 Mont Rogers, une montagne située en Virginie ;
 Mont Rogers, une montagne située en Antarctique ;
 Mont Rogers, une montagne située en Colombie-Britannique ;
 Mont Rogers, une montagne située dans l'État de Washington ;
 Mont Rogers, une colline située dans le Territoire de la capitale australienne.